Die Abkürzung IEB steht für:

 Interkulturelle Einsatzberatung (der Bundeswehr)
 Institut für Elektronische Bauelemente, Berlin
 Instituto de Estudos Brasileiros, brasilianische Forschungseinrichtung

IEB